В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Тайога ():
 округ '''Тайога''' — штат Нью-Йорк.
 округ '''Тайога''' — штат Пенсильвания.